Le gouvernement González peut désigner ces gouvernements espagnols :

Gouvernement González , entre le  et le  ; 
 Gouvernement González , entre le  et le  ;
 Gouvernement González , entre le  et le  ;
 Gouvernement González , entre le  et le .